Bude puede referirse a:
Bude, en el norte de Cornualles, Inglaterra.
Bude, Estados Unidos.
Guillaume Budé (1467-1540), estudioso francés.
Bude-Light, un tipo de lámpara de aceite.
Bude Canal